Petzke ist der Familienname folgender Personen: 

 Hermann Petzke (* 1907), deutscher Landespolitiker (NSDAP)
 Ingo Petzke (* 1947), deutscher Filmwissenschaftler, Filmemacher und Autor